Bamiyan Airport är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Bamiyan, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Bamiyan Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bamiyan Airport är huvudsakligen kuperad, men norrut är den bergig. Bamiyan Airport ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Bamiyan Airport. Närmaste större samhälle är Bāmyān,  kilometer nordost om Bamiyan Airport. 

Trakten runt Bamiyan Airport består i huvudsak av gräsmarker. Runt Bamiyan Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Bamiyan (provins)